La línea 1 de Las Rozas es una línea que conecta el casco urbano de Las Rozas con la urbanización Molino de la Hoz.

Su frecuencia de paso es de 60 minutos todos los días, y tiene las siguientes paradas.

DIRECCIÓN MOLINO DE LA HOZ

Ctra de las Rozas-Majadahonda ,SN S/N Rotonda Polideportivo

Plaza de Madrid ,N 38 Plaza de Madrid 

Paseo del Pinar ,N 1 C.del Doctor Toledo-Paseo del

Avda de la Constitución ,N 8 Avda. de la Constitución-Ayunt

Calle de la Comunidad Castilla-La Mancha ,N 1 Burgocentro

Calle de la Comunidad Castilla-La Mancha ,N 70 Esq.Avda.de España

Avda de España ,N 139 Esq.C.Com.Castilla y León

Avda de España ,N 163 Parque Paris

Calle Comunidad de Aragón ,N S/N Esq.C.Comunidad de la Rioja

Crtra de El Escorial km. 2,200 ,N 1 Esquina C. Duque de Ahumada

Ctra de El Escorial ,N 5 Entrada a Urb. la Chopera

Calle Guridi ,N 165 Esq. C. de Rodrigo 

Calle Chueca ,N 79 Esq. C.Valera

Calle Guridi ,N 165 Esq.C. Chopera

Calle Camino Real ,N 2 B Acceso Urb.Molino de la Hoz In

Calle Camino Real ,N 2 Hotel

Cmno Real ,N 1 Club Social

Cmno Real ,N 6 Esq.C.Urogallo

Cmno Real ,N 28 Esq.C.Cetrería

Cmno Real ,N 38 Finca 38

DIRECCIÓN LAS ROZAS

Cmno Real ,N 38 Finca 38

Cmno Real ,N 26 Gta.C.Real

Cmno Real ,N 6 Zona Escolar 

Cmno Real ,N 1 Entrada Caseta Control

Calle Camino Real ,N 2 C. Camino Real Frte. Hotel Río

Ctra de El Escorial ,N 1 Fte.Urbanización Molino de la 

Calle Guridi ,N 165 Esq. C. de Rodrigo 

Calle Chueca ,N 79 Esq. C.Valera

Calle Guridi ,N 165 Esq.C. Chopera

Ctra de El Escorial ,N 5 Fte.Urb.La Chopera - las Rozas

Avda Gerard Nevers ,N S/N Esq.Ctra.M-505

Calle de la Comunidad de la Rioja ,N 36 Pdo.Esq.C.Comunidad de Madrid

Calle de la Comunidad de la Rioja ,N 3 Esq.C.Najerilla

Calle de la Comunidad de Madrid ,N 41 C.de la Comunidad de Madrid-C.

Avda de la Iglesia ,N 2 San Francisco-Real

Plaza de Madrid ,N 1 Pza.Madrid

Ctra de las Rozas-Majadahonda ,SN S/N Rotonda Polideportivo